Raptus – termine specifico per indicare un impulso generalmente violento.
 Raptus – film del 1969 diretto da Marino Girolami.
 Raptus – progetto discografico curato da Giulio Tedeschi.
 Raptus – mixtape di Nayt del 2015